Samuel Marx peut se référer à :

 Samuel Abraham Marx (1885–1964), architecte, designer et décorateur d'intérieur  ;
 Samuel Marx (dit Sam ou "Frenchie") (1859-1933), le père des Marx Brothers ;
 Samuel Marx (1902-1992), producteur de films et scénariste américain.